UBF:

 Буддийский союз Франции ()
 Союз за будущее Бенина ()
 Университетское библейское содружество ()
 Upstream binding factor (см. Факторы транскрипции)